Krąpiel (rzeka)
 Krąpiel (Tacca) – rodzaj roślin z rodziny krąpielowatych
 Krąpiel – wieś w powiecie stargardzkim
 Krąpiel – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa